Краснодонский — название населённых пунктов в России:

 Краснодонский — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Краснодонский — хутор в Багаевском районе Ростовской области.
 Краснодонский — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.

См. также 
 Краснодонский район
 Краснодонский троллейбус
 Краснодон (значения)
 Краснодонская улица